«Видавництво 21» – чернівецьке видавництво, яке на книжковому ринку працює з червня 2004 року. Говорячи про себе як про чернівецьке видавництво зі світовими амбіціями, воно цілковито виправдовує заявлене. Книжкова продукція «Видавництва 21» впізнавана і на українському, і на європейському книжковому ринках – як якісним змістом, скрупульозним підбором автури, текстів, так і відповідним оформленням, що засвідчує професійність, добрий смак, орієнтованість на потреби книжкового ринку, читача, добру обізнаність з вимогами європейського книжкового ринку, скоординовану роботу усіх, хто причетний до видавництва, відповідальність перед своєю цільовою аудиторією. 

«Видавництво 21» розширює свій сегмент, створюючи нові серії, проекти, співпрацюючи як з відомими авторами, так і з початківцями.

Видавництво спеціалізується як на художній, так і на нон-фікшн літературі сучасних українських та європейських авторів, видає також наукові і науково-популярні книги. Серед видань і мемуарно-табірна література європейських авторів. Художні тексти, що виходять у «Видавництві 21», охоплюють різні жанри, напрями та стилі: від центральноєвропейського роману, роману пам’яті, автобіографічної прози до детективу з елементами трилеру та психоделіки. Видавництво намагається виходити із запитів своєї цільової аудиторії, з якою підтримує перманентну комунікацію ‒ через соцмережі, листування, спілкування на виставках, ярмарках, під час презентацій, дискусій.

Значний сегмент видавництва – перекладна література. Це тексти сучасних європейських авторів, серед яких австрійські, німецькі, швейцарські, сербські, хорватські, словенські, польські автори: Мартін Поллак, Арно Шмідт, Богдан Задура, Ришард Капусцінський, Тадеуш Боровський, Марек Гласко, Інґеборґ Бахман, Йозеф Вінклер, Нада Ґашич, Срджан Валяревич, Владо Жабот, Дженні Ерпенбек, Ельфріда Єлінек, Ільма Ракуза, Ґрізелідіс Реаль, Томас Ґлавініч, Каталін Доріан Флореску та багато інших. А також німецькомовні автори родом із України (серія «Мерідіан серця»): багатотомне видання творів Пауля Целана, Альфред Ґонґ, Роза Ауслендер, Йосиф Бурґ та інші. 

Робота у сегменті перекладної літератури передбачає постійну співпрацю з перекладачами, серед яких Петро Рихло, Неля Ваховська, Христина Назаркевич, Юрко Прохасько, Наталя Хороз, Дмитро Костенко, Олександра Григоренко, Сергій Жадан, Андрій Любка, Олександр Бойченко, Олесь Герасим, Алла Татаренко, Богдан Стороха, Ірина Собченко, Олександра Мельник-Подолян.

Ще один напрямок видавництва – сучасні українські автори, серед яких чимало виданих у співпраці з Міжнародною літературною корпорацією «Meridian Czernowitz». Тут вийшли книги Олександра Бойченка, Василя Кожелянка, Христі Венгринюк, Андрія Любки, Сергія Жадана, Кирила Галушка, Євгенії Сенік, Анатолія Дністрового, Христини Лукащук, Максима Дупешка, Юрія Андруховича, Оксани Забужко, Тараса Прохаська, Юрка Іздрика і Євгенії Нестерович, Олександри Іванюк, Ірини Жураковської та ін.

Спільно з проектом «Вавилонська бібліотека» у «Видавництві 21» вийшли книги «Бог Скорпіон» Вільяма Ґолдінґа, «Пастка 22» Джозефа Геллера та «Галапаґос» Курта Воннеґута.

«Видавництво 21» також тісно співпрацює з Дитячим артвидавництвом «Чорні вівці», яке спеціалізується на артбуках, білінгвальній та перекладній літературі для дітей. Вийшовши на книжковий ринок не так давно, «Чорні вівці» уже заявили про себе якісною продукцією, видавництво встигло стати популярним та улюбленим. 

«Видавництво 21» бере активну участь в українських та міжнародних книжкових ярмарках, виставках, фестивалях, організовує презентації, тематичні дискусії. Книги видавництва неодноразово були відзначені різними нагородами.

Посилання 
 Сайт «Видавництва 21» 
 Сторінка на facebook 

Видавництва Чернівців